Příjmení Davies nosí více osobností:

 John Davies Cale (* 1942) – velšský hudebník, hudební producent a skladatel
 John Rhys-Davies (* 1944) – velšský herec
 Lynette Davies (1948–1993) – velšská herečka
 Merryl Wyn Davies (1948–2021) – velšská spisovatelka
 Norman Davies (* 1939) – britský historik
 Paul Davies (* 1946) – britský fyzik
 Peter Maxwell Davies (1934–2016) – britský hudební skladatel
 Ray Davies (* 1944) – britský zpěvák
 Rick Davies (* 1944) – britský zpěvák a klávesista
 Simon Davies (* 1979) – velšský fotbalista
 Trish Davies (* 1956) – zimbabwská pozemní hokejistka
 William Davies Evans (1790–1872) – britský námořní kapitán a šachový mistr